Plusieurs villes possèdent une rue de la Boucherie

Rue de la Boucherie (Liège)

Rue de la Boucherie (Clermont-Ferrand)
 Rue de la Boucherie (Limoges)
 Rue de la Boucherie (Nantes)
 Rue de la Boucherie (Paris) ancienne rue disparue
 Rue de la Boucherie-des-Invalides 
 Rue de la Boucherie (Vannes)

 Voir aussi
 Rue de la Grande-Boucherie à Paris
 Rue de la Petite-Boucherie à Paris
 Passage de la Petite-Boucherie à Paris
 Rue de la Vieille-Boucherie à Paris
 Rue de la Voierie-de-la-Boucherie à Paris

Odonyme
Odonyme se référant à un édifice